Página hace referencia a varios artículos:

Publicaciones
 Página (libro), de papel de una publicación.
 Página de referencia, compendio de información.

Informática
 Página web, fuente de información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador web. 
 Página de aterrizaje de una web.
 Página de códigos, de hardware y preparadas.
 Página de inicio, en inglés llamada homepage.
 Sitio web, conjunto de páginas web.

Además 
 Página de sucesos, serie española de televisión. 
 Página/12, diario de Buenos Aires.

Enlaces externos